Purdue steht für:

 Purdue University, eine US-amerikanische Universität in West Lafayette, Indiana
 Purdue Pharma, ein US-amerikanischer Pharmakonzern

Purdue ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Purdue (* 1991), britische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Perdue